VII съезд Трудово́й па́ртии Коре́и () проходил в Пхеньяне с 6 по 9 мая 2016 года. В работе съезда приняли участие 3667 делегатов, из них 3467 — с решающим голосом и 200 — с совещательным голосом. На форуме также присутствовало 1387 наблюдателей. 

Основным итогом съезда стало назначение Ким Чен Ына Председателем Трудовой партии Кореи. До этого он возглавлял ТПК в качестве Первого секретаря.

Форум не внёс принципиальных изменений во внутреннюю и внешнюю политику ТПК. Курс на построение социализма «корейского образца» был подтверждён, а также заявлено о намерении укреплять ракетно-ядерные силы сдерживания.

Предыстория 
Предыдущий  состоялся в 1980 году. Таким образом, партийный форум стал первым за последние 36 лет. 

В преддверии съезда, 24 февраля 2016 года, на заседании Политбюро ЦК ТПК было принято решение о развёртывании в общенациональном масштабе «70-дневной трудовой вахты», идеологической массовой мобилизационной кампании, призванной ударным трудом встретить съезд, увеличить все показатели производства, перевыполнить поставленные планы по всем отраслям народного хозяйства. В речи на открытии съезда Ким Чен Ын объявил, что кампания добилась больших успехов ― задачи «вахты» были выполнены и перевыполнены.

Международная обстановка 
Съезд проходил в условиях весьма непростой для КНДР международной обстановки. После проведённых КНДР в начале года ядерных испытаний и успешного запуска спутника «Кванмёнсон-4», Совет Безопасности ООН в марте одобрил новый пакет санкций против КНДР, которые вкупе с принятыми им ранее мерами в отношении этой страны в связи с её ракетно-ядерной программой, были охарактеризованы, как «беспрецедентно-жёсткие». Причём за резолюцию СБ ООН проголосовали в числе прочих Китай и Россия — основные торговые партнёры КНДР.

Повестка дня 
В повестку дня съезда вошли следующие вопросы:
 Отчет о работе ЦК ТПК (докладчик — Ким Чен Ын).
 Отчет о работе Центральной ревизионной комиссии ТПК (докладчик — Чхве Сын Хо).
 О пересмотре Устава ТПК.
 О выдвижении Ким Чен Ына на пост главы ТПК (докладчик — Ким Ён Нам).
 Выборы центральных руководящих органов ТПК.

Основные решения съезда 
В ходе съезда, согласно его повестке, прошли выборы в руководящие органы партии и Ким Чен Ын был избран Председателем ТПК.

В устав Трудовой партии Кореи был внесён ряд изменений и дополнений. В частности, Секретариат ЦК преобразован в Исполнительный политический совет.

Немаловажно и то, что на съезде была принята пятилетняя стратегия экономического развития страны в период с 2016 по 2020 год. Стратегия была основана на индикативных показателях и затрагивала ключевые отрасли экономики.

Оценки 
Перед проведением VII съезда ТПК высказывались различные мнения о целях и замыслах его организаторов. 

Некоторые обозреватели, ссылаясь на перемены в экономике КНДР, в частности на развитие розничной торговли, предрекали едва ли не начало рыночных реформ по китайскому образцу. Ряд аналитиков счёл, что съезд повлечёт за собой массовые политические репрессии или чистки в партийном руководстве. Другие эксперты говорили о «ритуальном» характере мероприятия и не ждали от VII съезда ТПК серьёзных перемен.

По мнению корееведа Андрея Ланькова, проведением съезда Ким Чен Ын стремился подчеркнуть преемственность нынешнего курса с политикой своего дедушки, Ким Ир Сена. Той же точки зрения придерживался руководитель Центра корейских исследований ИДВ РАН Александр Жебин.

См. также 
 VIII съезд Трудовой партии Кореи

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 

Съезды Трудовой партии Кореи
2016 год в КНДР
Май 2016 года